Ел Туналиљо има више значења:

 Ел Туналиљо (Салтиљо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Туналиљо (Пануко), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику